BKZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bukoba (Tanzania)